

Ботакара — селище, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Ботакара — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Ботакара — станційне селище, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область